Étel peut désigner :

Toponyme 
 Étel est une commune française, située dans le département du Morbihan et la région Bretagne.

Patronyme 
 Alex Etel, acteur britannique.

Hydronyme 
 La rivière d'Étel ou ria d'Étel est un petit fleuve côtier du Morbihan (France), qui coule dans un aber (ou ria), c'est-à-dire que sa vallée profonde est envahie par la mer à marée montante. Elle constitue une petite baie parsemée d'ilots, dont l'embouchure se situe dans l'océan Atlantique au niveau de la ville d'Étel.

Voir aussi 
 Ételle